Trocadero kan avse:

 Trocadero –  en läskedryck med koffein
 Isla del Trocadero – en ö och fästning utanför Cádiz i Spanien
 Slaget vid Trocadero – ett slag på denna plats 1823
 Trocadéro – ett torg i Paris i Frankrike
 Trocadéro (Paris metro) – en metrostation i Paris
 Palais du Trocadéro – en tidigare byggnad i området